Tulijum hlorid se može odnositi na:

 Tulijum(II) hlorid (tulijum dihlorid), -{TmCl2}-
 Tulijum(III) hlorid (tulijum trihlorid), -{TmCl3}-